Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 
 
 501e régiment d'infanterie

501e régiment de chars de combat
501e-503e régiment de chars de combat
 501e régiment d'infanterie territoriale

Voir aussi 
 501e légion

Homonymie d'unités militaires